Jornadia är ett släkte av kvalster. Jornadia ingår i familjen Oribatulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Jornadia